(I Just) Died in Your Arms — песня британской рок-группы Cutting Crew, выпущенная синглом с дебютного альбома в 1986 году. Написанa вокалистом Cutting Crew Ником ван Иде и является наиболее известной и популярной у слушателей из всей дискографии коллектива.

Сертификация 
 CRIA (Канада) — золотой. Статус присвоен 12 июня 1987.

Чарты 
 Норвегия — 1-е место, 16 недель в чартах;
 Швеция — 2-е место, 5 недель в чартах;
 Германия — 4-е место, 15 недель в чартах;
 Швейцария — 4-е место, 10 недель в чартах;
 Австрия — 9-е место, 12 недель в чартах;

Примечания

Ссылки 
 Сингл на сайте discogs.com

Синглы Cutting Crew
Синглы, сертифицированные как золотые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM